

Wydarzenia 

 przymierze Sparty z Ligą Achajską